

Ciència, medicina i enginyeria 
 Infiltració (hidrologia), moviment cap avall de l'aigua dins el sòl
 Infiltració (HVAC), en edificis
 Infiltració (medicina), la difusió o acumulació de substàncies o cèl·lules

Altres usos 
 Infiltració (política) en organitzacions polítiques i en l'espionatge.